Steinbart ist der Name von
Gotthelf Samuel Steinbart (1738–1809), deutscher Theologe
Karl Steinbart (1852–1923), deutscher Bankier und Kunstsammler
Kurt Steinbart (1890–1981), deutscher Hochschullehrer
Quintin Steinbart (1841–1912), deutscher Pädagoge 
Steinbart-Gymnasium, nach Quintin Steinbart benannte Schule